STS () — американская конструкционная гомогенная сталь. Название переводится как «сталь специальной обработки». По американской классификации при толщине свыше четырех дюймов (102 мм) обозначалась как «броня класса B» и применялась для бронирования орудийных башен кораблей.

Использовалась как конструкционная сталь при постройке кораблей и для лёгкого бронирования (небольшой толщины) — как материал броневых палуб, противосколочных переборок, защиты надстроек. Была основным материалом для изготовления бронированных палуб, поэтому также встречается обозначение Protective Deck Plate.

Разработка стали начата приблизительно в 1909 году фирмой Carnegie Steel и завершена в 1910 году. Создана в качестве гомогенной (однородной по толщине, то есть без поверхностной закалки) брони кораблей. Поначалу в состав легирующих добавок входили хром, никель и ванадий, однако позднее от использования ванадия отказались. По химическому составу практически не отличалась от брони класса А: около 0,3 % углерода, 3,85 % никеля и 1,85 % хрома. В отличие от некоторых подобных сталей, таких как Krupp Ww, STS не содержала молибден.

В сравнении с другими видами гомогенной брони была очень пластичной, поэтому несмотря на дороговизну была выбрана Бюро строительства и ремонта США в качестве конструкционной стали. По своим характеристикам оказалась настолько удачной, что использовалась без изменений и во время Второй мировой войны.

Сравнительные характеристики некоторых видов лёгкой гомогенной брони периода Второй мировой войны:

См. также 
 Корабельная броня

Примечания

Использованная литература и источники

Литература 
 

Морская броня